Ла Мураља Дос има више значења:

 Ла Мураља Дос (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мураља Дос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику